Кубок Йохана Кройфа 2014 года () — 25-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 2013/14 «Аякс» и обладатель Кубка Нидерландов 2013/14 ПЕК Зволле. Встреча состоялась 3 августа 2014 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2014
Матчи ФК ПЕК Зволле
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2014 году
Август 2014 года
События 3 августа
Спортивные соревнования в Амстердаме